Das Internationale Frauen-Hallenfußball-Turnier war ein Hallenfußballturnier für Frauenteams, das jährlich vom TuS Jöllenbeck in Bielefeld-Jöllenbeck ausgerichtet wurde. Es gilt als das bestbesetzte Frauen-Hallenfußball-Turnier der Welt.

Geschichte 
Das Turnier wurde erstmals im November 1977 ausgetragen, zunächst mit sechs Mannschaften aus der Region Ostwestfalen-Lippe. Seit 1979 findet es jährlich (mit Ausnahme der Jahre 1995 und 1997) im Januar statt. Aufgrund des Brandes der Sporthalle der Realschule Jöllenbeck fiel das Turnier 1995 aus. Zur Wiedereröffnung der Halle wurde die 1997er-Veranstaltung bereits im Dezember 1996 ausgetragen.

1980 nahm mit dem FC Schalke 04 erstmals ein überregionales Team teil, im Folgejahr kam außerdem der KBC Duisburg als deutscher Vizemeister nach Jöllenbeck. 1982 war mit B 1909 Odense aus Dänemark die erste internationale Mannschaft dabei und wurde sogleich Turniersieger. Seit 1984 stammen immer mindestens zwei Teilnehmer aus dem europäischen Ausland. 1990 nahm mit der HSG Uni Jena (seit 2003 FF USV Jena) eine Mannschaft aus der DDR teil.

Seit 2000 besteht das Teilnehmerfeld jeweils aus acht Mannschaften, von denen drei oder vier aus dem Ausland kommen, wobei es sich überwiegend um Spitzenteams handelt. Die Rolle des „Lokalmatadors“ nahm nach dem gastgebenden TuS Jöllenbeck (bis 1994) meist der Herforder SV oder der FC Gütersloh 2000 ein. Als engagierter Partner des Bielefelder Sports hat die Sparkasse seit der 20. Auflage (1999) das Titelsponsoring für das Turnier übernommen.

Seit der 25. Austragung im Jahre 2004 trägt das Turnier den Beinamen Weltklasse in Verbindung mit der Jahreszahl. 1999 kamen erstmals über 2.000 Zuschauer in die Sporthalle der Realschule Jöllenbeck, 2010 waren es an den beiden Turniertagen etwa 2.500. 2014 fiel das Turnier aus finanziellen Gründen aus. Vier Jahre später stellte der Verein das Turnier auch wegen rückläufiger Zuschauerzahlen ein.

Endspiele

Ehrungen 
Bei jedem Turnier wird die beste Torschützin, die beste Spielerin und die beste Torhüterin ausgezeichnet. Bisher wurden folgende Spielerinnen geehrt:

Beste Torschützin

Beste Spielerin

Beste Torhüterin

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Seite zum Internationalen Frauen-Hallenfußball-Turnier

TuS Jöllenbeck
Frauenfußballwettbewerb für Vereinsmannschaften
Fußballwettbewerb in Deutschland
Sportveranstaltung in Bielefeld
Hallenfußballwettbewerb
Erstveranstaltung 1977
Letzte Veranstaltung 2018